Amortidor (automoció), component dissenyat per afeblir la violència d'un xoc
 Agent amortidor, compost usat per mantenir l'acidesa (pH) d'una solució prop d'un valor escollit després de l'addició d'un àcid o una base en una mescla
 Amortidor (esports), equip de protecció utilitzat pels atletes amb la finalitat d'ajudar a resistir un impacte
 Amortidor d'harmònics, element mecànic del motor, instal·lat a l'extrem del cigonyal, i que absorbeix els harmònics de la vibració del motor
 Gas amortidor, gas usat en enginyeria per a afegir pressió a un sistema per tal de modular la velocitat de combustió
 Tren d'aterratge#Muntant amortidor, element mecànic que transforma l'energia cinètica de descens en increment de pressió d'un líquid i un gas que es troba dins d'aquest en el moment que un avió aterra